

Biografia 

Nasce nell'ottobre del 1997 a Las Vegas. Dopo aver terminato il liceo ha avuto un primo approccio nel mondo del porno tramite un'amica d'infanzia, l'attrice pornografica Kelly Greene. Si è trasferita quindi in California e ha debuttato come attrice porno alla fine del 2016, all'età di 19 anni.

Durante i suoi primi mesi ha lavorato come modella pornografica amatoriale e attrice per il portale web Petergirls.

Come attrice, ha lavorato per società di produzione come Naughty America, Reality Kings, Kick Ass, AMK Pictures, Bangbros, Digital Playground, New Sensations, Digital Sin, Lethal Hardcore, Vixen, Pure Taboo, Evil Angel e Porn Fidelity.

Riconoscimenti 
AVN Award
 2020 – Candidatura per Best Group Sex Scene 
 2020 – Candidatura per Best Threesome Scene
 2021 – Candidatura per Best Actress In Medium Length
 2022 – Candidatura per Best Group Lesbian Sex
XBIZ Award
 2020 – Candidatura per Best Sex Scene In A Taboo Movie – Second Parents
 2021 – Candidatura per Best Sex Scene In A Lesbian Movie – True Lesbian

Filmografia Parziale 

 Afternoon Special (2017)
 Alone After School (2017)
 Banging Out The Dents (2017)
 Break And Enter (2017)
 All I Want Is Daddy (2018)

Note

Collegamenti esterni